GT steht als Abkürzung für:

 Gain of Thyroid, die Sekretionsleistung der Schilddrüse
 Gasturbine, eine Verbrennungskraftmaschine
 GB Airways, frühere britische Charterfluggesellschaft (IATA-Code)
 Gelenktriebwagen, siehe Gelenkwagen (Straßenbahn)
 Gelenktrolleybus, siehe Oberleitungsbus #Gelenkwagen
 Georgia Institute of Technology, das Georgia Institute of Technology

 Geräteträger, ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug
 Gesprächspsychotherapie, eine Psychotherapieform (umgangssprachliche Abkürzung, genauer ist GPT)
 Gestalttherapie
 Gigatonne TNT, siehe TNT-Äquivalent, ein Maß für die Sprengkraft
 Gigatransfer (GT/s), ein Maß für Datentransfer in der Informationstechnik, siehe Megatransfer
 Google Talk, ein Instant-Messaging-System
 Göttinger Tageblatt, eine regionale Tageszeitung
 Gran Turismo (Spieleserie), eine für PlayStation exklusive Rennspiele-Serie
 Graphentheorie, ein Teilgebiet der Mathematik
 Gravitationstraktor, theoretisches Raumschiff
 Grenztruppen der DDR
 Großtafelbauweise, eine Form des industriellen Wohnungsbaus, siehe WHH GT 18
 Gross-Tonnage, siehe Schiffsmaße #Brutto- und Nettoraumzahl (BRZ, NRZ)
 Grounded Theory, ein sozialwissenschaftlicher Ansatz zur systematischen Auswertung vor allem qualitativer Daten
 GT Bicycles, US-amerikanischer Fahrradhersteller
 GT Mouldings, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Guatemala (Ländercode der ISO 3166-1)

GT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Gütersloh
 Großbritannien: Brighton
 Tschechien: Gottwaldov (auslaufend)

GT (als Abkürzung für Gran Turismo) ist die Modellbezeichnung folgender Automobile:
 Alfa Romeo GT
 Artega GT
 Bradley GT, siehe Bradley Automotive
 Ford GT
 Lightning GT
 Opel GT (Roadster)

Gt steht für:
 Gigatonne als Maßeinheit

.gt steht als Abkürzung für: 
 .gt, länderspezifische Top-Level-Domain Guatemalas

Siehe auch:
 G/T

Abkürzung